Vang kan avse:

Personer
 Vang – danskt och norskt efternamn, även skrivet Wang

Geografi

Antarktis 

 Mount Vang,

Norge 

 Vangs kommun, Oppland fylke, 
 Vangs socken, socken och före detta kommun i Hedmark fylke

Robotskapade Antarktisförgreningar
Danska efternamn
Norska efternamn